Banica steht für

 ein Blätterteig-Gebäck aus Bulgarien, siehe Baniza
 eine ehemalige kroatische Münzwährung, siehe Banica (Münze)
 den ungarischen Namen der Gemeinde Bănița in Siebenbürgen, Rumänien

Banica ist der Familienname von
 Andreea Bănică (* 1978), rumänische Sängerin
 Andrei Bănică (* 1977), rumänischer Ruderer
 Ștefan Bănică (1933–1995), rumänischer Schauspieler und Sänger
 Ștefan Bănică Junior (* 1967), rumänischer Schauspieler und Sänger